Royster ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Roscoe Royster (1923–2011), US-amerikanischer Bischof, siehe Dmitri (Bischof)
 Sarah Elmira Royster (1810–1888), US-amerikanische Kindheits-Freundin von Edgar Allan Poe
 Vermont C. Royster (1914–1996), US-amerikanischer Journalist, Kolumnist und Autor
 Willie Royster (1954–2015), US-amerikanischer Baseballspieler